Черки́зовская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

В Москве 
 Большая Черкизовская улица.
 Малая Черкизовская улица.
 Третья Черкизовская улица.
 1-я Черкизовская улица.
 2-я Черкизовская улица.

В Московской области 
 Черкизовская улица — улица (так или так) в дачном посёлке Черкизово, городской округ Пушкинский, Московская область.
 Черкизовская улица — улица в деревне Николо-Черкизово.

Примечания